Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на літніх Олімпійських іграх 1908 відбувалися 28 та 29 жовтня.

Усі змагання пройшли в Prince's Skating Club у районі Найтсбридж, у Лондоні. Першого дня чоловіки змагалися в обов'язковій програмі, а на наступний день — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 9 фігуристів зі 7 країн світу.

Медалісти

Результати

Медальний залік 

Примітки: Микола Панін, у знак протеста проти некоректної оцінки суддів, знявся зі змагань.

Обов'язкова програма 
Дата: 28 лютого

Довільна програма 
Дата: 29 лютого

Рефері:  Герберт Дж. Фоулер

Судді:
  Геннінг Гренандер
  Едвард Гюрле
  Густав Гюґель
  Георгій Сандерс
  Германн Вендт

Примітки

Посилання 
   
 
 

Фігурне катання на літніх Олімпійських іграх 1908